

Patronyme 

 Anselmo Citterio (1927-2006), coureur cycliste italien.
 Antonio Citterio (1950-), architecte et designer italien.
 Giuseppe Citterio (1967-), coureur cycliste italien.
 Marcela Citterio, actrice, réalisatrice et auteure argentine.

Entreprise 
 Citterio, société italienne du secteur alimentaire.